Cretoscolia montsecana — ископаемый вид ос из семейства Scoliidae. Один из древнейших представителей жалящих перепончатокрылых. Обнаружен в раннемеловых отложениях Испании (La Cabrua outcrop, Sierra del Montsec, барремский ярус, la Pedrera de Rubies Formation, около 130 млн лет).

Описание 
Длина тела 21 мм, длина переднего крыла 11,6 мм.
Вид Cretoscolia montsecana был впервые описан по отпечатку тела и переднего крыла в 1999 году российским палеоэнтомологом и гименоптерологом Александром Павловичем Расницыным (Палеонтологический институт РАН, Россия) и испанским энтомологом Х. Мартинесом-Делклосом (X. Martínez-Delclòs) вместе с видом C. josai. Включён в состав рода , древнейший представитель семейства Scoliidae. Предварительно новый вид отнесён к подсемейству Archaescoliinae из семейства Scoliidae. Среди древнейших ос-сколий: Cretoscolia conquensis (130 млн лет, Испания),  (130 млн лет, Китай), Archaeoscolia hispanica (130 млн лет, Испания). Вместе с меловыми видами , Priorvespa longiceps (130 млн лет, Забайкалье, Россия), Curiosivespa antiqua (120 млн лет, Бурятия, Россия), Cretaproscolia asiatica (120 млн лет, Китай), и другими это древнейшие представители надсемейства веспоидных ос (Vespoidea) из отряда перепончатокрылые. Сестринские таксоны: Archaeoscolia, Floriscolia, Protoscolia, Cretoscolia brasiliensis, C. rasnitsyni и другие. Видовое название дано по имени места обнаружения типовой серии (Sierra del Montsec).

Примечания

Литература

Ссылки 
 eol.org: Cretoscolia montsecana .

Вымершие сколии
Насекомые мелового периода
Фоссилии из меловых отложений Испании
Фоссилии, описанные в 1999 году